Gremlin peut désigner :

 Un Gremlin, une créature imaginaire farceuse, de la taille d'un lutin et ayant une prédilection pour la mécanique ;
 Gremlins, un film américain de Joe Dante sorti en 1984 et sa suite, Gremlins 2, la nouvelle génération ;
 Gremlin, un film américain de Ryan Bellgardt sorti en 2017 ;
 Le Gremlin, un personnage de comic ;
 AMC Gremlin, une voiture du constructeur American Motors Corporation ;
 Gremlin Graphics Software, une entreprise britannique d'édition et développement de jeu vidéo ;
 Gremlin Industries, une entreprise américaine de jeu vidéo ;
 Gremlin (langage), une langage de requête orienté graphe.